James M. Collins (1916–1989) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Teksasu
 James T. Collins (ur. 1946) – amerykański językoznawca
 Jimmy Collins (1946–2020) – amerykański koszykarz
 James Collins (ur. 1973) – amerykański koszykarz
 James Collins (ur. 1983) – walijski piłkarz